Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 8 au .

Shahar Peer remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marion Bartoli et Shahar Peer.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2006
Prague
Sport en Tchéquie en 2006
Tennis en mai 2006